Foullon ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Foullon (1513–1563 oder 1565), französischer Autor
 Alexander Andrejewitsch Foullon (1764–1844), russischer Bergbauingenieur
 Heinrich Foullon von Norbeeck (1850–1896), österreichischer Geologe
 Iwan Alexandrowitsch Foullon (1793–1855), russischer Bergbauingenieur
 Joseph François Foullon (1715–1789), französischer General, Militärpolitiker und Finanzminister

Siehe auch:
 Foulon